Paklena naranča (roman), roman Anthonyja Burgessa iz 1962.
 Paklena naranča (1971), film Stanleyja Kubricka iz 1971. snimljen po romanu